

Pseudonyme
 Phil, pseudonyme de Philippe Larquier (1905-1940), dessinateur français.
 Phil, pseudonyme de Philippe Durant (1964-2012), artiste belge, dessinateur de bande dessinée.

Voir aussi